Сезон 1979–1980 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 8 вересня 1979 та 18 травня 1980 року. Став 49-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став «Реал Мадрид», який здобув свій ювілейний, 20-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони вперше очолили турнірну таблицю в 10 турі і з того часу реальну конкуренцію лідеру складала лише команда клубу «Реал Сосьєдад», яка по ходу турніру декілька разів виходила на перше місце, але врешті-решт фінішувала другою, набравши на одне очко менше мадридців. Решта переслідувачів відстали від пари «Реалів» щонайменше на 13 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1979–80 став нападник клубу «Спортінг» (Хіхон), Кіні, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 24 забитих голів.  

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (22)
 Найменше поразок: «Реал Сосьєдад» (1)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид» (70 забито)
 Найкращий захист: «Реал Сосьєдад» (20 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+37)

 Найбільше нічиїх: «Реал Сосьєдад» (14)
 Найменше нічиїх: «Атлетик» (Більбао) (5)

 Найбільше поразок: «Малага», «Бургос» (19)
 Найменше перемог: «Бургос» (5)

 Найгірша атака: «Малага», «Еспаньйол» (28 забито)
 Найгірший захист: «Райо Вальєкано», «Бургос» (61 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Бургос» (-32)

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1979–80 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1979–80 на bdfutbol.com  

1979-80
1980 у футболі
1979 у футболі